Томас Есанг "Томи" Ременгесау Јр. (; Корор, 28. фебруар 1956) председник је Палауа од 17. јануара 2013. Пре тога је служио као председник од 1. јануара 2001. до 15. јануара 2009. и као потпредседник од 1. јануара 1993. до 1. јануара 2001. године.

Референце 

Рођени 1956.
Председници Палауа